Пы́рьев — русская фамилия. Некоторые носители этой фамилии принадлежат к древнему боярскому и дворянскому роду.

Известные представители фамилии 
 Пырьев, Иван Александрович (1901—1968) — советский кинорежиссёр, народный артист СССР (1948).
 Пырьев, Эрик Иванович (1931—1970) — советский кинорежиссёр и актёр.
 Пырьева, Лионелла Ивановна (род. 1938) — актриса, заслуженная артистка РСФСР (1990).

См. также 
 Пырьевы — боярский и дворянский род.
 Пырьево

Источники 
 Веселовский С. Б. Ономастикон. — , 1974. — С. 264.
 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. — , 1988. — С. 229—230.
 Унбегаун Б.-О. Русские фамилии / Перевод с англ. языка. — , 1995. — С. 166.
 Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. — , 2001. — С. 394.
 Саракаев М. О. Галичская шляхта. — , 2005. — С. 85.